Birkendorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
Birkendorf (Biberach an der Riß), Ortsteil von Biberach an der Riß
Birkendorf mit Vogelsang, Ortsteil von Ühlingen-Birkendorf
 Brězecy (sorbisch: Birkendorf), Ortsteil Brießnitz (Malschwitz) der Gemeinde Malschwitz im Landkreis Bautzen, Sachsen
in Polen
 Brzeżany (ehemals Birkendorf im Landkreis Guhrau, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Góra
 Brzozówka  (ehemals Birkendorf im Landkreis Stuhm, Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Stary Targ
 Skarbona (ehemals Birkendorf im Landkreis Crossen (Oder), Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe: Maszewo (Powiat Krośnieński)
 Wiłkajcie (ehemals Birkendorf im Landkreis Goldap, Ostpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gołdap
 Wyskoć (ehemals Birkendorf im Landkreis Kosten, Wartheland), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Kościan
in Slowenien
 Podbrezje (ehemals Birkendorf in der Oberkrain im Bezirk Krainburg, Kronland Krain), Ortschaft in der Gorenjska statistična regija; siehe Naklo